Le psaume 146 peut désigner :
 le psaume 146 (145) : psaume 146 selon la numérotation hébraïque, psaume 145 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 147 (146-147) : psaume 147 selon la numérotation hébraïque, psaumes 146 et 147 selon la numérotation grecque.

 le Psaume 146 en la majeur d'Anton Bruckner.